Юга́нов (Юга́нова) — фамилия.

Известные носители:
 Юганов, Алексей Васильевич (1891—1983) — советский архитектор.
 Юганов, Виктор Николаевич (1922—1964) — советский лётчик-испытатель.
 
 Юганов, Игорь Флавьевич (1956—1999) — русский поэт, прозаик, эссеист.
 Юганов, Николай Александрович (1891—1936) — советский хозяйственный деятель.
 Юганов, Фёдор Андреевич (1825—1898) — русский военачальник, генерал-майор.

 Юганова, Алла Сергеевна (род. 1982) — российская актриса театра и кино.

См. также 
 Юганово
 Югановка